Sakao peut désigner :
 Sakao, une île du Vanuatu ;
 le sakao, une langue du Vanuatu.